Drnovice, comune del distretto di Blansko, in Moravia Meridionale
Drnovice, comune del distretto di Vyškov, in Moravia Meridionale
Drnovice, comune del distretto di Zlín, nell'omonima regione